Botfalu steht für:
 den ungarischen Namen der Gemeinde Bod in Siebenbürgen, Rumänien
 den ungarischen Namen der Gemeinde Bzince pod Javorinou in der Westslowakei